Фрид (, ) — еврейская фамилия.

Известные носители

А 
 Фрид, Алан (1921—1965) — американский диск-жокей.
 Фрид, Александр (1892—1945) — словацкий партизан времён Второй мировой войны, член компартии Чехословакии.
 Фрид, Альфред Герман (1864—1921) — австрийский журналист, лауреат Нобелевской премии мира за 1911 год.
 Фрид, Артур (1894—1973) — американский кинопродюсер, композитор, поэт-песенник, актёр и сценарист.

В, Г, Д, Е, Л 
 Фрид, Валерий Семёнович (1922—1998) — советский и российский сценарист.
 Фрид, Геза (1904—1989) — нидерландский композитор венгерско-еврейского происхождения.
 Фрид, Григорий Самуилович (1915—2012) ― советский композитор.
 Фрид, Дежё (1895—1936) — венгерский (словацкий) революционер-интернационалист.
 Фрид, Евель Соломонович (1893—1949) — генерал-майор Советской Армии.
 Фрид, Любовь Соломоновна (1892—1990) — педагог, ректор Ленинградского государственного библиотечного института.

М 
 Фрид, Майкл (род. 1939) — американский художественный критик и историк искусства, педагог.
 Фрид, Мириам (род. 1946) — израильско-американская скрипачка.
 Фрид, Мортон (1923—1986) — американский антрополог.

Н, О, П 
 Фрид, Норберт (1913—1976) — чешский писатель, журналист и дипломат.
 Фрид, Ольга Юльевна (1923—?) — актриса МХАТ, театральный педагог, профессор.
 Фрид, Оскар (1871—1941) — немецкий симфонический дирижёр
 Фрид, Пал (1893—1976) — венгерско-американский живописец.

С 
 
 Фрид, Семён Маркович (1891—1946) — советский микробиолог, профессор.

Ф, Х, Ц 
 Фрид, Фолькер (род. 1961) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1992 года, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 Фрид, Хеди (1924—2022) — шведская писательница, психолог.
 Фрид, Циля Борисовна (Конунова, 1920—2010) — советская шахматистка, химик, профессор.

Э 
 Фрид, Элен Мария (более известна как Элен Мария де Кунинг; 1918—1989) — американская художница, график и художественный критик.
 Фрид, Эмилия Лазаревна (1908—1984) — советский музыковед и педагог.
 Фрид, Эрих (1921—1988) — австро-британский писатель, поэт, журналист, радиоведущий.

Я 
 Фрид, Яков Владимирович (1903—1986) — советский литературовед.
 Фрид, Ян Борисович (1908—2003) — советский режиссёр, сценарист.

Двойные фамилии 
 Бэнкман-Фрид, Сэм (род. 1992) — американский предприниматель и инвестор.
 Массу Фрид, Николас (род. 1979) — чилийский теннисист и теннисный тренер.